Lista dos nobre franceses que entre os séculos X e XVIII usaram o título de Conde de Soissons. Durante quase quatro séculos (entre c.900 e 1367) o Condado foi sempre herdado por um familiar do Conde precedente. Nos finais do século XIV, inícios de século XV a disputa pelo condado foi conturbada. Durante os três séculos seguintes (entre 1412 e 1734) o condado seria novamente passado de geração em geração sem interrupções.

A presente lista dá as seguintes informações (por ordem): datas em que governou o Condado; nome; outros títulos ou alcunhas;datas de nascimento e morte; relação de parentesco com o predecessor.

Primeira linha genealógica

Casa de Vermandois
900-943 Herberto II de Vermandois (c.980-943)
969-988 Guido I de Vermandois (?-988), neto do precedente.

Casa de Anjou
988-1047 Adelise d'Anjou, Condessa de Soissons (968-1047), prima e viúva do precedente

Casa de Bar-sur-Aube
até 1019 Nocher II de Bar-sur-Aube, Conde de Soissons de jure uxoris (?-1119), marido da precedente
1047-1057 Reinaldo I de Bar-sur-Aube (?-1057), filho do precedente
1057-1057 Guido II de Bar-sur-Aube (?-1057), filho do precedente
1057-1105 Adelaide de Bar-sur-Aube (?-1105), irmã do precedente

Casa da Normandia
1058-1079 Guilherme Busac, Conde d'Eu e d'Hiesmes, Conde de Soissons de jure uxoris (c.1025-1079), marido da precedente
1082-1084 Reinaldo II da Normandia (?-1084), filho do precedente
1084-1115 João I da Normandia (?-1115), irmão do precedente
1115-1141 Reinaldo III da Normandia (?-?), filho do precedente

Casa de Clermont-Nesle
1141-1178 Yves de Nesle, Conde de Soissons, Yves le Vieux (?-1178), primo do precedente
1178-1180 Conon de Nesle, Conde de Soissons (?-1180), sobrinho do precedente
1180-1235 Raul de Nesle (Raul, o Bom) (?-1235), irmão do precedente
1235-1270 João II de Nesle (João, o Gago) (?-1272), filho do precedente
1270-1286 João III de Nesle (?-1286), filho do precedente
1286-1302 João IV de Nesle (?-1302), filho do precedente
1302-1306 Hugo I de Nesle (?-1306), irmão do precedente
1306-1344 Margarida de Nesle (?-1350), filha do precedente

Casa de Avesnes
1344-1350 Joana de Avesnes (1323-1350), filha da predecessora

Casa de Chatillon
1350-1367 Guido II de Châtillon (?-1397), filho da precedente

Transmissões contratuais

Casa de Coucy
1367-1397 Enguerrando VII de Coucy (?-1397), sem relação com o precedente
1397-1404 Maria I de Coucy (1366-1405), filha do precedente

Casa d'Orleães
1404-1407 Príncipe Luís I de Orleães (1372-1407), sem relação com a precedente
1407-1412 Príncipe Carlos I de Orleães (1394-1465), filho do precedente

Segunda linha genealógica

Casa de Montbéliard
1412-1415 Roberto de Marle (c.1390-1415), filho da Condessa Maria I de Coucy
1415-1462 Joana de Marle (1415-1462), filha do precedente

Casa de Luxemburgo-Ligny
1435-1462 Luís de Luxemburgo, Conde de Saint-Pol (1418-1475), marido da precedente
1462-1476 João de Luxemburgo, Conde de Soissons, (João VI de Soissons) (?-1476), filho da precedente
1476-1482 Pedro II de Luxemburgo (c.1435-1482), irmão do precedente
1482-1546 Maria II de Luxemburgo (c.1472-1546), filha do precedente

Casa de Bourbon-Vendôme
1487-1495 Francisco de Bourbon, Conde de Vendôme, Conde de Soissons de jure uxoris (1470-1495), marido da precedente
1495-1537 Carlos IV de Bourbon, Duque de Vendôme, Conde de Soissons de jure matris (1489-1537), filho dos precedentes
1547-1557 João de Bourbon, Conde de Soissons e Enghien (1528-1557), filho do precedente
1557-1569 Luís I de Bourbon, Príncipe de Condé (1530-1569), irmão do precedente
1569-1612 Carlos de Bourbon, Conde de Soissons (1566-1612), filho do precedente
1612-1641 Luís de Bourbon (1604-1641), filho do precedente
1641-1656 Maria de Bourbon, Condessa de Soissons (1606-1692), irmã do precedente

Casa de Saboia-Carignano
1596-1641 Tomás Francisco de Saboia , Conde de Soissons de jure uxoris (1596-1656), marido da precedente
1656-1673 Eugénio Maurício de Saboia (1635-1673), irmão do precedente
1673-1702 Luís Tomás de Saboia (1657-1702), filho do precedente
1702-1729 Emanuel Tomás de Saboia (1687-1729), filho do precedente
1729-1734 Eugénio João Francisco de Saboia (1714-1734), filho do precedente

Bibliografia
FAVIER, Jean. Dictionnaire de la France médiévale. Paris: Éditions Fayard, 1993.

Soissons